Плугин — русская фамилия, имеет женскую форму Плугина.

Известные носители:
 Плугин, Владимир Александрович (1937—2003) — советский и российский историк-источниковед, доктор исторических наук, профессор кафедры источниковедения исторического факультета МГУ.
 Плугин, Роман Юрьевич (род. 1975) — советский и российский деятель органов внутренних дел. Сын Юрия Плугина.
 Плугин, Юрий Константинович (род. 1948) — советский и российский государственный деятель, генерал-майор милиции. Отей Романа Плугина.